Кара-Торбок — опустевшее село в Чойском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в состав Паспаульского сельского поселения.

История 
Основано в 1776 году.

География 
Расположено в северной части Республики Алтай, в низкогорной зоне, в 1 км на северо-восток от Карасукского перевала высотой около 700 метров, который является частью Сугульского хребта (водораздел для Чойского района). Здесь берёт начало река Паспаул.

Население 

В 1989 году проживало 3 человека, в 2002-ом 6

Инфраструктура 
Разводился чёрный молодняк, бычок

Транспорт 
Дорога муниципального значения Салганда — Кара-Торбок длиной 8 км (Постановления Главы муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» Чойского района РА № 28 от 19.06.2018 "Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования „Паспаульское сельское поселение“ на 2018—2020 годы»)

Примечания 

Населённые пункты Чойского района